Antonio Brunelli – compositore italiano
 Antonio Brunelli I – organaro italiano, membro della famiglia Brunelli
 Antonio Brunelli II – organaro italiano, membro della famiglia Brunelli